2 miejscowości w Polsce:
 Moczydły – wieś w woj. podlaskim, w powiecie siemiatyckim, w gminie Siemiatycze
 Moczydły – wieś w woj. podlaskim, w powiecie suwalskim, w gminie Raczki

Zobacz też 
 Stare Moczydły
 Moczydły-Dubiny, Moczydły-Jakubowięta, Moczydły-Kukiełki, Moczydły-Pszczółki, Moczydły-Stanisławowięta
 Dąbrowa-Moczydły